Ларс Джозеф Сисей (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Мальмё».

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в «Хессельбю», откуда в 2008 году перебрался в «Броммапойкарну». Летом 2013 года присоединился к академии столичного «Юргордена», с которым в ноябре 2016 заключил свой первый профессиональный контракт, рассчитанный на три с половиной года. Весной 2017 года на правах аренды выступал за «Васалунд», за который провёл три встречи и забил один гол. В июле 2017 года на правах аренды до конца сезона выступал за «Фрей» в Суперэттане. По окончании сезона срок аренды решено было продлить ещё на один год. Затем также выступал за «Браге» и «Далькурд».

В ноябре 2019 года стал игроком «Хельсингборга», подписав с клубом контракт на два года. 15 июня 2020 года в матче первого тура с «Варбергом» дебютировал в чемпионате Швеции, выйдя на поле с первых минут.

14 января 2021 года перебрался в Польшу, подписав контракт на два с половиной года с «Лехией» из Гданьска. Первую игру за новый клуб провёл 30 января против «Ягеллонии», заменив на 73-й минуте Омрана Хайдари. За полтора года, проведённых в польской команде, принял участие в 33 матчах и чемпионата и одном кубковом, в которых забил два мяча.

11 июля 2022 года перешёл в «Мальмё» по контракту, рассчитанному до конца 2026 года. 16 июля в игре чемпионата с «Норрчёпингом» дебютировал за клуб, появившись на поле в стартовом составе и уступив место в середине второго тайма Патриоту Сейдиу.

Карьера в сборной 
Провёл три матча за юношескую сборную Швеции. Один из них на групповом этапе чемпионата Европы с Португалией, который завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

5 октября 2020 года получил вызов в молодёжную сборную на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы с Люксембургом и Арменией, но на поле в этих встречах не выходил.

Личная жизнь 
Младший брат, Йеспер, также является профессиональным футболистом.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Мальмё»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Васалундс»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК «Браге»
Игроки ФК «Далькурд»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Мальмё»